

Geografia 
 Trout Creek – census-designated place nella contea di Sanders, Montana, Stati Uniti d'America

Persone 
 Dink Trout – attore statunitense
 Mike Trout – giocatore di baseball statunitense, esterno centro

Altro 
 Kilgore Trout – personaggio immaginario creato da Kurt Vonnegut

Pagine correlate 
 Trout Lake
 Trout Valley
 USS Trout